

Nederlandse personen 
 Gerardus van Bijlevelt (1811-1870), burgemeester van Vleuten
 Hendrik Frederik Carel van Bijlevelt (1845-1920), kolonel, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Jacques van Bijlevelt (1885-1971), acteur en operazanger
 Johannes van Bijlevelt (1671/1672-1727), apostolisch vicaris van de Hollandse Zending
 Paulus Martinus van Bijlevelt (1770-1841), bestuurder, gedeputeerde van Utrecht en politicus
 Wilhelmus van Bijlevelt (1803-1877), geestelijke en rooms-katholieke priester

Overige
 Provenhuis Bijlevelt, hofje te Alkmaar

Zie ook
 Bijleveld (doorverwijspagina)